Heitjans ist der Name von:

 Albert Heitjans, deutscher Gewerkschafter und Kommunalpolitiker
 Paul Heitjans, deutscher Physiker